Карл Бруннер фон Ваттенвиль (Karl Brunner von Wattenwyl, 13 июня 1823, Берн — 24 августа 1914, Кирхдорф (Берн)) — швейцарский естествоиспытатель, физик, геолог, директор телеграфа в Вене и энтомолог. Специализировался преимущественно на прямокрылых и привиденьевых.

После окончания начальной школы, он начал изучать естественные науки. Он изучал физику и геологию в университетах Женевы, Берна и Берлина. В 1846 году он получил докторскую степень в области философии. В 1850—1855 годах он был назначен профессором физики в Университете Берна. В 1851 году начал вводить телеграф в Швейцарии.

Во время пребывания за границей в Греции и Турции, он собрал новые виды прямокрылых, описывая новые виды и подвиды этого отряда.

Его коллекция насекомых находится в Музее естественной истории в Вене.

Бруннер женился в 1850 году на Эмилии Элизе фон Ваттенвиль (1831—1895). В 1880 году он был возведён в Австрии в ранг рыцаря, в 1884 году он был избран членом Леопольдины.

Исполненный художником Гансом Темпле монументальный портрет Бруннера находится в коллекции Фонда замка Йегеншторф.

В честь Ваттенталя назван род привиденьевых Wattenwylia Piza, 1938 семейства Diapheromeridae.

Труды 
 Nouveau système des blattaires. Wien 1865. Архив
 Monographie der Phaneropteriden. Wien 1878. Архив
 Prodromus der Europäischen Orthopteren. Leipzig 1882. (xxxii + 466 pp + 11 pls. + 4 map.) PDF
 Révision du système des orthoptères et description des espèces rapportées. Genf 1893 Архив
 Betrachtungen uber die Farbenpracht der Insekten. Leipzig 1897 Архив
 Die Insektenfamilie der Phasmiden. Vol. 2. Phasmidae Anareolatae (Clitumnini, Lonchodini, Bacunculini). pp. 181—340, pls. 7-15. Wilhelm Engelmann, Leipzig 1907. Архив, online (PDF; 41,9 MB)

Примечания

Литература 
 J. A. G. Rehn, in: Entomol. News. Philadelphia 26.1915, 285—288. 
 Max Beier: Brunner von Wattenwyl, Karl Ritter. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 2, Duncker & Humblot, Berlin 1955, ISBN 3-428-00183-4, S. 684
 D. P. Brock, in: Kataloge der wissenschaftlichen Sammlungen des Naturhistorischen Museums in Wien. Entomologie. Wien Bd 13.1998, H.5. (Catalogue of type specimens of Stick — and Leaf — Insects in the Naturhistorisches Museum Wien (Insecta: Phasmida), Naturhistorisches Museum Wien, 8-9)
 G. Nonveiller: The Pioneers of the Research on the Insects of Dalmatia. Croatian Natural History Museum, Zagreb 1999. ISBN 953-6645-04-1 (Biographical Notes: BRUNNER, Dr. Karl von Wattenwyl (1823—1914), 153, 368 + portrét.)
 Brunner von Wattenwyl, Karl Ritter. in: W. Killy u. a. (Hrsg.): Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE). Bd 2. K. G. Saur, München 1999, 171. ISBN 3-598-23160-1

Ссылки 
 Therese Steffen Gerber: Brunner von Wattenwyl, Karl

Энтомологи Швейцарии
Геологи Швейцарии
Члены Леопольдины
Преподаватели Бернского университета